Éclair peut faire référence à :
 éclair, un phénomène lumineux provoqué par la foudre ; par extension, un être rapide, vif et réactif ;
 éclair, une pâtisserie avec une crème au café ou au chocolat ;
 fermeture Éclair, une marque de fermetures à glissière ;
 Laboratoires Éclair, un studio de cinéma ;
 ECLAIRs, un télescope gamma à masque codé de la mission Space Variable Objects Monitor (SVOM) ;
 un personnage principal du manga Kiddy grade ;

Voir aussi 
 Bouraq, « éclair » en arabe, la créature qui a porté le prophète de l'islam, Mahomet, de la Mecque à Jérusalem.